На первом чемпионате мира по водным видам спорта, который прошёл с 31 августа по 9 сентября 1973 года в Белграде (Югославия) пловцы разыграли 29 комплектов наград (мужчины – 15, женщины – 14 медалей). 

Наиболее успешно выступили сборные команды США и ГДР, которые завоевали практически всё золото чемпионата – 23 медали из 29 возможных. Сборная СССР по плаванию завоевала – три серебряных медали, заняв в неофициальном командном зачёте девятое место.

Пловцы установили на водных дорожках Белграда 13 мировых рекордов (6 рекордов на счету у мужчин и 7 – у женщин).

Медали

Общий зачёт 

(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Мужчины 

(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Женщины 

(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Ссылки 
 FINA Official Championship Results History — Swimming (men) (Archived 2009-05-05)
 FINA Official Championship Results History — Swimming (women)